Putin är ett ryskt manligt efternamn. Dess feminina motsvarighet är Putina.

Bärare

Vladimir Putin, född 1952, rysk politiker
Ljudmila Putina, född 1958, Vladimir Putins tidigare fru